

Toponymie
 Gestas, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
 Gestas, un ruisseau, affluent de la Dordogne.

Patronymie
Sébastien Charles Hubert de Gestas, général de la Révolution française.
 Maison de Gestas.
 Alain Gestas, maire de Marboz